Nicolas Vitiello est un chanteur, comédien, auteur et metteur en scène français, né le 6 février 1982 à Ollioules.

Jeunesse et débuts 
Nicolas grandit dans la région de Toulon où, très vite, il s'intéresse au domaine artistique en intégrant une troupe de théâtre et en devenant animateur sur des radios locales. 

Il devient banquier mais obtient en parallèle des petits rôles dans des films et téléfilms tournés dans le sud de la France.

En 2002, il participe au casting de l'émission Popstars et participe au télécrochet.

Carrière musicale 
Il remporte le concours avec trois autre candidats (Cyril Selli, Monia Righi et Érika Fleury). Ensemble, ils deviendront le groupe Whatfor qui connaîtra une gloire éphémère. Le groupe se sépare en 2003, après plus d'un million de disques vendus, des centaines de passages télé et des dizaines de couvertures de magazines.

À la suite de la dissolution du groupe Nicolas enregistre un single « Chercher le garçon », reprise du groupe Taxi Girl.

Carrière théâtrale 
En 2005, Nicolas revient au théâtre dans la pièce Love! Valour! Compassion! de Terence Mc Nally, mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

À la suite de ce spectacle auréolé de deux nominations aux Molières, il reprend le rôle de Loïc dans la pièce "Les amazones" de Jean-Marie Chevret. S'enchaînent alors de nombreuses pièces rencontrant le succès. 

Sa complicité avec l'ancien footballeur Frank Lebœuf l'amène à créer plusieurs pièces leur permettant de partager la scène ensemble.

Au fil du temps, Nicolas s'essaie avec succès, d'abord à la mise en scène et ensuite à l'écriture.

Vie privée 
Si au début de sa carrière, Nicolas a souvent évoqué son homosexualité, c'est finalement avec une femme qu'il a trouvé le grand amour. En 2016, ils ont donné naissance à un petit garçon.

Biographie

Théâtre

Comédien 

 2005 : Love! Valour! Compassion! de Terence Mc Nally, mise en scène de J-P. Dravel et O. Macé, Théâtre de la Porte-Saint-Martin.
 2006 : Les amazones de Jean-Marie Chevret, mise en scène de J-P. Dravel et O. Macé, Théâtre Rive Gauche.
 2007 : L'anniversaire de J Mallaury, Théâtre Essaïon.
 2010 : S.Q.U.A.T. de Y Galodé, Théâtre Montmartre Galabru.
 2010-2012 : Grossesses nerveuses de J-Y. Rogal, mise en scène de Philippe Hersen, Théâtre Daunou et tournée.
 2012-2014 : Ma belle-mère et moi, de Bruno Druart, mise en scène de Luq Hamet, tournée.
 2012-2014 : Bonjour ivresse de F. Lehen, Théâtre du Temple.
 2014-2016 : Ma belle-mère, mon ex et moi, de B. Druart et E. Zirmi, Comédie Caumartin.
 2016 : L'amour est sur le net, de L. Charpentier, mise en scène de Jean-Christoph Barc.
 2016-2017 : La voix des sans voix, de Nicolas Vitiello, mise en scène de l'auteur. Théâtre Daunou et tournée.
 2017-2018 : Ma belle-mère et moi, neuf mois après, de B. Druart, N. Vitiello et F. Lebœf, Comédie Caumartin et tournée.
 2019 : Un p'tit coin de canapé, de Cerise Guy et Thierry Taïeb, mise en scène de Gérard Moulévrier, tournée.
 2019 : L'artn'acœur, de Nicolas Vitiello, tournée.
 2021 : L'avenir nous le dira, de Élodie Wallace et Manu Ruy Silva, mise en scène d'Olivier Macé., tournée.
 2022 : Drôle de campagne, de Nicolas Vitiello, mise en scène de Nicolas Vitiello et Frank Lebœuf, tournée.

Metteur en scène 

 Ma belle-mère, mon ex et moi
 Les amazones
 La voix des sans voix
 Ma belle-mère et moi, neuf mois plus tard
 L'artn'acœur
 Drôle de campagne

Auteur 

 La voix des sans voix
 Ma belle-mère et moi, neuf mois plus tard
 L'artn'acœur
 Drôle de campagne

Cinéma 

 2001 : Roberto Succo de Cédric Kahn.
 2006 : La Vénus mutilée de Joël Daguerre.
 2015 : Secret d'hiver de Vincent Harter

Télévision 
2001 : Les rebelles de Moissac de J-J. Khan. France 3.

2001 : Le secret de la belle de mai de P. Volson. France 2.

2001 : Une fille dans l'azur de J-P. Vergne. TF1.

2006 : Le tuteur de Edouard Molinaro. France Télévisions.

2013 : Au nom de la vérité. TF1.

2014 : Dreams, 1 rêve 2 vies de Dan OCCO. NRJ 12.

2014 : 4 jeunes, 1 voiture de Abel Ferry. M6.

Chanteur 
Plus haut. Single. AZ/M6 interactions (disque de platine)

Whatfor. Album. AZ/M6 interactions (disque de platine)

L'amour n'a pas de loi. Single. AZ/M6 interactions

Cherchez le garçon. Single. AZ/M6 interactions

Et si c'était ça. Single.

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance à Ollioules
Chanteur français du XXIe siècle
Acteur français de théâtre
Acteur français de télévision
Metteur en scène français